AISA – Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile
 Aísa – Comune spagnolo
 Aisa – personaggio del fumetto manga One Piece
 AISA - nome della National Professional Soccer League dal 1984 al 1989.

Persone
Joe Aisa – ex calciatore papuano
Juan Aísa – procuratore sportivo ed ex cestista spagnolo
Patrick Aisa – calciatore papuano